Gutberlett ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gerhard Gutberlett (1930–2002), deutscher Geologe 
 Heinrich Gutberlett († 1943), deutscher Unternehmensgründer 

Siehe auch:
 Gutberlet